Il toponimo Séféto può riferirsi a diverse località:

Séféto Nord, comune del Mali nel circondario di Kita
Séféto Ouest, comune del Mali nel circondario di Kita